Падение Хита — захват боевиками Исламского государства Ирака и Леванта важного города Хит, в результате чего была отрезана дорога, ведущая в соседнюю Хадиту

События 
2 октября было сообщено, что в городе Хит вспыхнуло главное сражение. ИГИЛ заявило, что оно установило контроль над городом, но про-правительственные солдаты заявили, что битва до сих пор продолжается. Однако, на следующий день правительство Ирака сказало, что 90% города не находится под его контролем. Было сообщено, что флаги ИГИЛ развиваются над правительственными зданиями, включая правительственные офисы и полицейские участки. Согласно заявлению правительства Ирака, нападение началось после того, как город атаковал террорист-смертник. Также боевики украли много танков и военного оборудования. Также по неподтверждённым данным, они покинули город в результате бомбардировок коалиции.

5 октября террорист-смертник взорвал начинённые взрывчатым веществом транспортные средства рядом с контрольно-пропускным пунктом у въезда в город, убив 3 ранив 5 человек. Также террористическая атака произошла и в восточной части города, в результате которой погиб капитан Мохаммед Саад .

13 октября ИГИЛ взяло контроль над важной военной базой в регионе после того, как иракские силы покинули её. Коалиционные бомбардировки не смогли сдержать боевиков, и множество беженцев покинули их дома. Также 50% населения бежали из города не только и-за боевиков, но и из-за бомбардировок коалиции. Они перебежали на авиабазу Асад, где было расположено много офицеров. ИГИЛ захватили много техники, включая 3 танка и другие транспортные средства.

Кризис беженцев 
Во время и после боёв много людей бежали их Хита и других мест в провинции Анбар. Согласно официальным лицам ООН, более чем 180,000 человек потеряли место жительство из-за боёв, и многие бежали в подконтрольные правительству районы города Рамади. Многие нуждались в еде, одеялах и медикаментах.

Военные преступления 
После падения города ИГИЛ казнили нескольких человек из племени Альбу Нимр за то, что они сражались против них. Многие гражданские были похищены из их домов, и их судьба неизвестна. Однако, можно очевидно предположить, что они мертвы. Недалеко от города была обнаружена братская могила, у которой лежали 200 мёртвых тел, ещё 48 солдат были проведены по улицам, прежде чем были казнены. Несмотря на это, племя Альбу Нимр заявило, что оно попытается вернуть город.

Последствия 
Два года спустя иракское правительство вернуло контроль над городом.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения гражданской войны в Ираке
Исламское государство
октябрь 2014 года
Хит (город)
Конфликты 2014 года